

Mitologia 
 Thot o Thoth – divinità della religione dell'antico Egitto.

Astronomia 
 Thoth – caratteristica di albedo del pianeta Marte;
 Cratere Thoth – cratere sulla superficie di Ganimede.